Voices Carry — первый студийный альбом американской группы 'Til Tuesday, выпущенный в 1985 году.

Дебютный сингл группы и заглавная композиция, «Voices Carry» добралась до восьмой позиции хит-парада Billboard и стала самой узнаваемой песней группы. Музыкальный клип на песню «Voices Carry» получил награду MTV Video Music Award за лучшее видео дебютанта и широко транслировался на телеканале MTV. Второй и третий синглы с альбома — «Love in a Vacuum» и «Looking over My Shoulder», последний из них добрался до 61-й позиции хит-парада Billboard Hot 100.

Список композиций 
Все тексты песен написаны Эйми Манн, музыка 'Til Tuesday

Участники записи 
 Эйми Манн — вокал и бас
 Роберт Холмс — гитары и подпевка
 Джой Песе — пианино, синтезаторы и подпевка
 Майкл Хаусман — ударные и перкуссия

Хит-парады 
Альбом — Billboard

Синглы — Billboard

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1985 года
Альбомы Epic Records
Альбомы ’Til Tuesday